Марги — вид из семейства кошачьих, обитающий в Латинской Америке.
 Марги — самоназвание последователей социально-духовного движения Ананда Марга.